La tercera temporada de Australia's Next Top Model comienza el 27 de marzo de 2007 y concluye el 5 de junio de 2007. Al igual que los dos primeros ciclos, la tercera temporada es transmitida y producida exclusivamente por The Foxtel network FOX8 en Australia. Alice Burdeu fue declarada la campeona, dejando a Stephanie Hart como Runner-Up.

Erika Heynatz, la presentadora de los dos ciclos anteriores no regresó como presentadora en esta emisión, por lo cual Jodhi Meares, modelo y diseñadora de la Colección de trajes de baño Tigerlily, ocupa ese cargo en esta temporada.

El panel de jueces se destaca por el regreso del diseñador de modas y modelo, Alex Perry, en su tercer ciclo, así como también del destacado fotógrafo internacional Jez Smith, y la ex-modelo y estrella de TV, Charlotte Dawson, en reemplazo del fotógrafo de modas, Georges Antoni y la productora Victoria Fisher.

El show sufre de una serie de grandes cambios como la introducción de un sistema de votos realizados por los fanes. Luego de cada episodio transmitido, los ususarios de Foxtel podían realizar sus votos a través de Red Button(Televisión digital o por vía SMS, acerca de quién ellos creían que debía ser "Australia's Favourite Top Model", categoría en la que luego Jordan Loukas fue anunciada como ganadora en el episodio final, transmitido en vivo y en directo por primera vez en la serie, ya que en los ciclos anteriores el episodio final era grabado previamente y luego transmitido en televisión.

Además, por primera vez en la historia de Next Top Model, los televidentes tuvieron la chance de elegir a la nueva "Australia's Next Top Model" a través de llamados telefónicos o vía SMS, ya fuera por Alice o por Stephanie H., durante toda la última semana del show en televisión. El voto de los televidentes fue tenido en cuenta un 15% en el momento de los puntajes para decidir a la ganadora, y el restante 85% fue determinado por los jueces, e incluyendo a representantes de Vogue Australia, Priscilla's Modeling Agency y la Academia de Maquillaje de Napoleon Perdis.

Programas de televisión de Australia
Australia's Next Top Model